Цир — річка, права притока Прип'яті.
 Цир — село, Волинська область, Камінь-Каширський район, колишній (до 2020 року) Любешівський район.
 Цир — гідрологічний заказник, Волинська область.